El término Crónica Livonia puede referirse a alguno de estos artículos:

 Crónica rimada de Livonia, Livlandische Reimchronik:
 La Crónica anónima de 1180-1290.
 La Crónica de la década de 1340 escrita por Bartholomäus Hoeneke.
 La Crónica de Enrique de Livonia, Heinrici Cronicon Lyvoniae, de la década de 1220.
 La Crónica Livonia de 1372, escrita por Hermann de Wartberge, Die livlandische Chronik Hermanns von Wartberge.
 La Crónica Livonia de Baltasar Russow escrita en 1578, Chronica der Provinz Lyfflandt.